Chima steht für:
 Chima (* 1972), nigerianischer Rapper und Soulsänger
 Chima (La Paz), Ortschaft in Bolivien
 Daniel Chima Chukwu (* 1991), nigerianischer Fußballspieler
 Legenden von Chima, US-Fernsehserie